Холмс або Голмс () — прізвище англомовного походження та назви деяких географічних об'єктів.

Прізвище 
 Артур Холмс (; 1890–1965) — британський геолог, «батько» сучасної геохронології.
 Енді Голмс (; нар. 1959) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Келлі Голмс (; нар. 1970) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Кеті Холмс (; нар. 1978) — американська акторка.
 Олівер Венделл Холмс молодший (; 1841–1935) — американський теоретик та філософ права, судовий діяч, голова Верховного суду США.
 Ролстон III Холмс (; нар. 1932) — один з найвідоміших американських екофілософів.

Персонажі 
 Шерлок Холмс () — вигаданий англійський детективний персонаж, головний герой у герой книг Конан Дойла.
 Майкрофт Холмс () — вигаданий персонаж, рідний старший брат Шерлока Холмса.

Топоніми 
 Голмс (округ, Огайо)
 Голмс (округ, Міссісіпі)

Інше 
 5477 Холмс (5477 Holmes) — астероїд головного поясу, відкритий 27 жовтня 1989 року.

Англійські прізвища